Löcherer ist der Nachname von

 Alois Löcherer (1815–1862), bayerischer Fotograf
 Friedrich Wilhelm Löcherer (* 1938), deutscher Schauspieler unter dem Namen Fred Williams